Według danych za rok 2011 na Białorusi było ponad 100 miast. Stolica kraju Mińsk jako jedyne miasto liczył ponad milion mieszkańców; 13 miast z ludnością 100÷500 tys., 9 miast z ludnością 50÷100 tys., 12 miast z ludnością 25÷50 tys., 47 miast z ludnością 10÷25 tys. oraz reszta miast poniżej 10 tys. mieszkańców.

Na Białorusi kryteria przyznania statusu miasta precyzuje zarządzenie Zakon Riespubliki Biełaruś ot 5 maja 1998 g. №154-Z «Ob administratiwno-tierritorialnom dielenii i poriadkie rieszenija woprosow administratiwno-tierritorialnogo ustrojstwa Riespubliki Biełaruś». Miasta podzielone są na kategorie:
 Stolica - Mińsk, miasto na prawach obwodu,
 miasta na prawach rejonu (miasta podporządkowania obwodowego),
 miasta na prawach gminy (miasta podporządkowania rejonowego).

W 2008 status miasta miało 112 miejscowości.

Największe miasta na Białorusi

Populacja 
Największe miasta na Białorusi według liczebności mieszkańców (stan na 2020 rok):

Powierzchnia 
Największe miasta na Białorusi pod względem powierzchni (stan na 2020 rok):

Tabela danych statystycznych miast na Białorusi 
Ludność podano według danych szacunkowych ze stycznia 2009.

Zobacz też 
 Osiedla typu miejskiego na Białorusi

Przypisy

Bibliografia 
 World Gazetteer 
 
 Białoruś, Rosja, Ukraina, zeszyt 6, Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Polski
 Дорогами Беларуси 

 
Białoruś